Muthen ist der Name folgender Orte:

 Muthen, Gemeindeteil (Weiler) der Gemeinde Hergatz
 Muthen, Gemeindeteil (Einöde) der Gemeinde Hergatz

Viadukt:
 Muthener Viadukt, eine unter Denkmalschutz stehende Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke Buchloe–Lindau, Gemeinde Hergatz